pryzmat – bryła z materiału przezroczystego wykorzystywana w optyce
 pryzmat pentagonalny – pryzmat pięciokątny
 pryzmat Nicola – rodzaj polaryzatora
 pryzmat Wollastona – pryzmat polaryzujący złożony z 2 prostokątnych pryzmatów 
 Pryzmat – ugrupowanie artystyczne działające w latach 1930–1939 w Warszawie
 Festiwal Kina LGBT "Pryzmat" w Warszawie – festiwal filmowy LGBT organizowany od 2006 r.
 Festiwal Piosenki Studenckiej "Pryzmat" w Legnicy – festiwal piosenki religijnej organizowany od 2002 r. w Legnicy
 Pryzmat – nagroda przyznanawana przez Fundację Edukacji Ekonomicznej pod patronatem Leszka Balcerowicza
 Zespół Filmowy Pryzmat – polskie przedsiębiorstwo realizacji filmów działające w latach 1972-1978
 "Pryzmat" – pismo informacyjne Politechniki Wrocławskiej
 "Pryzmat" – czasopismo ukazujące się w latach 1992–93 poświęcone tematyce społecznej, kulturalnej i polonijnej
 Pryzmat – polski film fabularny w reżyserii Kazimierza Karabasza z 1976 r.
 Galeria "Pryzmat" – krakowska galeria sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków

Zobacz też:
 pryzmatoid
 obiektyw pryzmatyczny